У́лица Ве́ры Слу́цкой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 улица Веры Слуцкой — улица в Колпино (Санкт-Петербург).

Белоруссия 
 Улица Веры Слуцкой — улица в Минске.

См. также 
 Слуцкая улица — улица в Павловске (Санкт-Петербург).